Scellier ist der Familienname folgender Personen:

 François Scellier (* 1936), französischer Politiker
 Gabriel Toussaint Scellier (1756–1795), französischer Revolutionär